La DFB-Pokal 1986-1987 fu la 44ª edizione della competizione. In finale l' sconfisse lo Stuttgarter Kickers 3-1.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.08.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.08.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.08.1986

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.09.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.09.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.10.1986

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.10.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.10.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.10.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.10.1986

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.11.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.11.1986

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.11.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.11.1986

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.03.1987

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.03.1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.04.1987

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.06.1987

(3º successo)

Voci correlate 
 1986-1987

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Edizioni della Coppa di Germania